Die 1. jugoslawische Fußballliga 1932/33 war die elfte Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 5. März 1933 und endete am 10. Dezember 1933.

Meister wurde Belgrader SK.

Modus 
Die elf Mannschaften spielten jeweils zweimal gegeneinander und absolvierten dabei 20 Spiele.

Teilnehmer und Spielorte

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Yugoslavia – List of Final Tables auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1932/33